Rhapsody of Fire
Rhapsody (online glazba)